Смо́лина — женская форма фамилии , а также название населённых пунктов.

 Известные носительницы 
 Смолина, Екатерина Анатольевна (род. 1988) — российская хоккеистка.
 Смолина, Зоя Павловна (род. 1938) — Народный депутат СССР.

Топонимы 
 Смолина — деревня в Борисовском районе Минской области, Белоруссия.
 Смолина — деревня в Шатровский район Курганской области, Россия. См. также